Rijn-Hessen (streek), een streek in Rijnland-Palts
 Rheinhessen (wijnstreek), een wijnstreek in de gelijknamige regio
 Rijn-Hessen (provincie), een voormalige provincie van het Groothertogdom Hessen
 Rijn-Hessen (Regierungsbezirk), een voormalige Regierungsbezirk
 Rijn-Hessen-Palts, de opvolger van dit Regierungsbezirk